Waldhagen ist der Name von

 Waldhagen, Kreis Guhrau/Schlesien, heute Wrząca Śląska
 eines fiktiven Ortes in Schulfunksendungen des NDR und WDR, siehe Neues aus Waldhagen